Ruckteschell ist der Familienname folgender Personen:

 Clara von Ruckteschell-Truëb (1882–1969), auch Clary und Klary Ruckteschell und Namensvarianten, schweizererisch-deutsche Kunsthandwerkerin und Bildhauerin
 Nicolai von Ruckteschell (1854–1910), deutscher Pastor
 Hellmuth von Ruckteschell (1890–1948), deutscher Marineoffizier
 Elisabeth von Ruckteschell (1886–1963), deutsche Malerin

 Walter von Ruckteschell (1882–1941), deutscher Maler und Bildhauer
 Eugen von Ruckteschell (1850–1928), deutscher Maler

Siehe auch:
 Ruckdeschel (Begriffsklärung)
 Ruckdäschel (Begriffsklärung)
 Rucktäschel (Begriffsklärung)